Zangerl ist der Familienname folgender Personen:

 Alfred Zangerl (1892–1948), österreichischer Künstler
 Erwin Zangerl (* 1958), österreichischer Gewerkschaftsfunktionär
 Ferdinand Zangerl (1813–1865), österreichischer Baumeister des Klassizismus
 Hubert Zangerl, österreichischer Musiker und Autor (aktiv seit etwa 2000)
 Iris Zangerl-Walser (* 1966), österreichische Politikerin (ÖVP)
 Philip Zangerl (* 1984), österreichischer Handballspieler
 Rainer Zangerl (1912–2004), schweizerisch-US-amerikanischer Paläontologe
 Simon Zangerl (* 1990), österreichischer Fußballspieler
 Stefan Zangerl (* 1952), österreichischer Politiker (ÖVP, später FRITZ)
 Thomas Zangerl (* 1983), österreichischer Freestyle-Skier

Siehe auch:
 Zangerle